El término ábaco puede referirse a:

 Ábaco, un dispositivo de cálculo aritmético.
 Ábaco neperiano, herramienta para calcular cocientes y productos de números.
 Ábaco, un elemento arquitectónico.
 Ábaco, un archipiélago menor incluido en el archipiélago de Bahamas.

Enlaces externos